Outre-mer oder Outremer (frz. ‚Übersee‘) steht für:

 La France d’outre-mer, die Landesteile Frankreichs außerhalb Europas, siehe Französische Überseegebiete
 Outremer, die Kreuzfahrerstaaten in der Levante
 Outremer (Film), französischer Film aus dem Jahr 1990

Siehe auch:
 Ministère des Outre-mer, das Ministerium für die Überseegebiete